Amaro Antunes – ciclista su strada portoghese
 António Antunes – grande maestro di scacchi portoghese
 António Lobo Antunes – scrittore portoghese
 Arthur Antunes Coimbra, noto come Zico – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Arnaldo Antunes – cantante, compositore, poeta e artista visuale brasiliano
 Bruno Miguel Mascarenhas Antunes, noto come Bruno Mascarenhas – ex canottiere, allenatore e direttore tecnico portoghese naturalizzato italiano
 Carlos Amaro Nadal Antunes, noto come Amaro Nadal – ex calciatore uruguaiano
 Carmen Lúcia Antunes Rocha – avvocato e magistrato brasiliano
 Eduardo Antunes Coimbra – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Ernesto Melo Antunes – militare e politico portoghese
 Fabien Antunes – calciatore francese
 Félix Assunção Antunes – calciatore portoghese
 João António Antunes Carvalho, noto come João Carvalho – calciatore portoghese
 João Manuel Antunes Dias – calciatore portoghese
 José Maria Antunes – allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Lúcio Antunes – allenatore di calcio capoverdiano
 Matheus Antunes Ribeiro – calciatore brasiliano
 Talita Antunes – giocatrice di beach volley brasiliana
 Vitorino Antunes – calciatore portoghese